Pierre de Rohan-Gié,  Maréchal de France (1451 - 1513) ;
 Pierre de Rohan,  membre de la Maison de Rohan (1567 - 1622).